Фокин, Виктор
 Фокин, Виктор Викторович (1935—2003) — российский серийный убийца.
 Фокин, Виктор Григорьевич (род. 1949) — советский актёр театра и кино.
 Фокин, Виктор Зотович (1930—2001) — советский строитель, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной и Ленинской премий. 
 Фокин, Виктор Никитович (1922—2010) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.